Жоинвили может означать:

 Жоинвили — город в Бразилии, штат Санта-Катарина;
 Жоинвили — агломерация в Бразилии, штат Санта-Катарина
 Жоинвили — микрорегион в Бразилии, штат Санта-Катарина.

См. также 
 Жоинвиль (футбольный клуб)